
«Nutbush City Limits» () — полуавтобиографическая песня американской певицы Тины Тёрнер, описывающая жизнь в её родном городке Натбуш, штат Теннесси. Песня неоднократно переиздавалась, так, кроме оригинальной версии, которая была включена в одноимённый альбом, была выпущена live-версия 1988 года, а также ремикс 1991 года.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 

Песни Тины Тёрнер
Синглы Capitol Records